De Engelse voetbalclub Leicester City FC speelt sinds 1961 wedstrijden in Europese competities.

Overzicht 
Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Leicester City

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen !! Competitie !! Ronde !! Land !! Club !! Totaalscore !! 1e W !! 2e W !! PUC
|-
| rowspan="2" valign="top" | 1961/62 || rowspan="2" valign="top" | Europacup II || Q ||  || Glenavon FC || 7–2 || 4–1 (U) || 3–1 (T) || rowspan="2" | 5.0
|-
| 1/8 ||  || Atlético Madrid || 1–3 || 1–1 (T) || 0–2 (U)
|-
| 1997/98 || UEFA Cup || 1R ||  || Atlético Madrid || 1–4 || 1–2 (U) || 0–2 (T) || rowspan="1" | 0.0
|-
| 2000/01 || UEFA Cup || 1R ||  || Rode Ster Belgrado || 2–4 || 1–1 (T) || 1–3 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
| rowspan="5" valign="top" | 2016/17 || rowspan="5" valign="top" | Champions League || rowspan="3" valign="top" | Groep G (1e) ||  || Club Brugge || 5–1 || 3–0 (U) || 2–1 (T) || rowspan="5" | 22.0
|-
|  || FC Porto || 1–5 || 1–0 (T) || 0–5 (U)
|-
|  || FC Kopenhagen || 1–0 || 1–0 (T) || 0–0 (U)
|-
| 1/8 ||  || Sevilla FC || 3–2 || 1–2 (U) || 2–0 (T)
|-
| 1/4 ||  || Atlético Madrid || 1–2 || 0–1 (U) || 1–1 (T)
|-
| rowspan="4" valign="top" | 2020/21 || rowspan="4" valign="top" | Europa League || rowspan="3" valign="top" | Groep G (1e) ||  || SC Braga || 7–3 || 4–0 (T) || 3–3 (U) || rowspan="4" | 10.0
|-
|  || AEK Athene || 4–1 || 2–1 (U) || 2–0 (T)
|-
|  || Zorja Loehansk || 3–1 || 3–0 (T) || 0–1 (U)
|-
| 1/16 ||  || Slavia Praag || 0–2 || 0–0 (U) || 0–2 (T)
|-
| rowspan="7" valign="top" | 2021/22 || rowspan="3" valign="top" | Europa League || rowspan="3" valign="top" | Groep C (3e) ||  || SSC Napoli || 4–5 || 2–2 (T) || 2–3 (U) || rowspan="7" | 13.0
|-
|  || Spartak Moskou || 5–4 || 4–3 (U) || 1–1 (T)
|-
|  || Legia Warschau || 3–2 || 0–1 (U) || 3–1 (T)
|-
| rowspan="4" valign="top" | Europa Conference League || 2R ||  || Randers FC || 7–2 || 4–1 (T) || 3–1 (U)
|-
| 1/8 ||  || Stade Rennais || 3–2 || 2–0 (T) || 1–2 (U)
|-
| 1/4 ||  || PSV || 2–1  || 0–0 (T) || 2-1 (U)
|-
| 1/2 ||  || AS Roma || 1–2  || 1–1 (T) || 0–1 (U)
|-
! colspan="9" | Totaal aantal behaalde punten voor UEFA-coëfficiënten: 51.0 
|}

 Lijst van tegenstanders 

 Statistieken Grootste zege: 4–0 tegen SC Braga (november 2020)Grootste uitzege: 1–4 tegen Glenavon FC (september 1961)Grootste nederlaag: 5–0 tegen FC Porto (december 2016)Grootste thuisverlies: 0–2 tegen Atlético Madrid (september 1997) en Slavia Praag (februari 2021)Doelpuntrijkste wedstrijd: 3–4 tegen Spartak Moskou (oktober 2021)Doelpuntrijkste gelijkspel:''' 3–3 tegen SC Braga (november 2020)

Bijgewerkt t/m 5 mei 2022.

Zie ook 
Deelnemers UEFA-toernooien Engeland
Eeuwige ranglijst van deelnemers UEFA-clubcompetities

Leicester City FC
Leicester City